Dominus (от латински: „господар“, господин) може да се отнася за:

 Бог
 Christus Dominus (от латински: Христос Господ), декрет на Втория Ватикански събор на Католическата църква
 Доминус Флевит (Dominus Flevit), католическа църква в Йерусалим
 Доминус (титла), титла в Римската република и на римския император
 Домина (БДСМ) (госпожа, Domina), първоначално управителка на манастир